Ботола 1 2009/2010 годов () — 54-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2009/10 на сайте worldfootball.net
 Сезон 2009/10 на сайте goalzz.com

2009/2010
Марокко
Марокко
Спорт в Марокко в 2009 году
Спорт в Марокко в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010